

Cinema 
 Seta (Silk) – film del 2007 diretto da François Girard

Letteratura 
 Silk – romanzo di Caitlin R. Kiernan del 1998

Musica 
 Silk – gruppo musicale R&B statunitense
 Silk – album dei Silk del 1995

Personaggi 
 Silk – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Silk – personaggio dei fumetti Quality Comics
 Silk – personaggio dei cicli fantasy di Belgariad e dei Mallorean realizzati da David Eddings
 Dottor Silk – personaggio del fumetto Ninjak
 Patera Silk – personaggio del ciclo fantasy The Book of the Long Sun di Gene Wolfe

Televisione 
 Silk – serie televisiva britannica del 2011

Informatica
 Silk – browser sviluppato da Amazon per i dispositivi Fire